Piesocznoje, Pisoczne, Piasocznaje, pol. hist. Piaseczno – nazwa toponimów i hydronimów na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie

Białoruś 

 Piasocznaje – agromiasteczko w obwodzie mińskim
 Piasocznaje – jezioro w obwodzie mińskim

Rosja 

 Piesocznoje – wieś w rejonie rostowskim obwodu jarosławskiego
 Piesocznoje – osiedle typu wiejskiego w rejonie rybinskim obwodu jarosławskiego
 Piesocznoje – wieś w obwodzie kostromskim
 Piesocznoje – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Piesocznoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie leningradzkim
 Piesocznoje – wieś w Mari El
 Piesocznoje – wieś w rejonie bogorodzkim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Piesocznoje – wieś w rejonie kniagininskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Piesocznoje – wieś w siemionowskim okręgu miejskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Piesocznoje – wieś w rejonie woskriesienskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Piesocznoje – wieś w obwodzie samarskim
 Piesocznoje – wieś w obwodzie kostromskim
 Piesocznoje – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Piesocznoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie wołogodzkim
 Piesocznoje – jezioro w Baszkortostanie
 Piesocznoje – jezioro w obwodzie murmańskim
 Piesocznoje – jezioro w obwodzie swierdłowskim

Ukraina 

 Pisoczne – wieś w obwodzie lwowskim
 Pisoczne – wieś w obwodzie wołyńskim
 Pisoczne – jezioro w obwodzie wołyńskim

Zobacz także 
 Piaseczno

Strony ujednoznaczniające